Ring János (1957. február 24.) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Jelenlegi lakhelye Izrael. Polgári foglalkozása matematikus.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
Pályafutása során minden lépcsőfokban (BLSZ osztályok, NB. III. országos utánpótlás) eredményesen tevékenykedett, 1988-ban lett az országos keret tagja, NB II-es játékvezető. A nemzetközi szövetség, a FIFA elvárásainak megfelelően Magyarországon is kialakították a partjelzői, később asszisztensi keretet, melynek egyik felkészült tagja lett.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2

Szabad Föld Kupa
1964 óta a falusi labdarúgók kupadöntőjét, a Szabad Föld Kupa döntőjét rendszeresen a Magyar Népköztársasági Kupa döntő előmérkőzéseként bonyolítják le. A döntőben való részvételre az az alsóbb osztályú együttes jogosult, amelyik a legmesszebb jutott a Magyar Népköztársasági Kupában.

Az MLSZ JB szakmai munkáját elismerve 1989-ben felkérte a Körmendi Dózsa MTE–Csákvári SE (1:0) döntőt irányító Kovács II. László játékvezető segítő partbírójának. 2001-ben hasonló feladattal a Gyirmót SE–Nyékládháza SE (3:1)
döntőt vezető Bede Ferenc bíró segítő asszisztenseként szolgálhatta a labdarúgást.

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak, asszisztenseinek keretébe. Tompos Zoltán társaságában Vágner László kiemelkedő eredményekkel büszkélkedő FIFA játékvezető állandó segítői lettek. Több UEFA-kupa, UEFA Bajnokcsapatok Ligája, Intertotó, Európa-bajnoki- és világbajnoki válogatott előselejtezőn, egyéb minősítésű mérkőzésen segítette a játékvezető munkáját.

Sportvezetőként
Szabályismerete kiváló, hamar, már a Budapesti Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságánál bekapcsolódott az oktatói munkába, országos kerettagként tovább folytatta tevékenységét.  Győri László országos Oktatási Bizottság vezetője mellett, Hornyák Lajossal látták el a megyei játékvezetők vizsgabiztosi feladatát. Aktív pályafutását befejezve az MLSZ JB Oktatási Bizottságában tevékenykedik, MLSZ ellenőr, Nemzeti Instruktor. Az országos játékvezető-képzés vezetője.

Írásai
 Dr. Szilágyi György - Ring János: A labdarúgás játékszabályai - 1997

Sikerei, díjai 
Hornyák Lajos játékvezető társával elkészítették a Fociteszt - Ön mit ítélne? című kiadványt, amit az Ezüstgerely Alapítvány 1994-ben különdíjjal jutalmazott. Az elismerő oklevelet Vitray Tamástól, a neves televíziós szaktekintélytől vehették át.

Családi kapcsolat
Fia Ring György az MLSZ JB országos játékvezetője, nemzetközi, FIFA partbíró, asszisztens.

Források
 
 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1957-ben született személyek
Élő személyek